Battaglia di Ghazni (998)
 Battaglia di Ghazni (1117)
 Battaglia di Ghazni (1148)
 Battaglia di Ghazni (1151)
 Battaglia di Ghazni (1839)